Holtan ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Holtan-Hartwig (* 1991), norwegischer Komponist und Musikproduzent
 Erik Holtan (* 1969), norwegischer Fußballspieler